Jeff Daniels peut désigner :
 Jeff Daniels (né en 1955), acteur américain ;
 Jeff Daniels (né en 1968), joueur de hockey sur glace canadien.